

Cinema 
 Carl Alstrup som Soldat – cortometraggio muto del 1911
 Carl Alstrup ved Skomagerlæsten – cortometraggio muto del 1911

Persone 
 Carl Alstrup – attore, regista e sceneggiatore danese
 Oda Alstrup – attrice danese all'epoca del cinema muto